Voloder est un toponyme qui peut désigner :
Voloder, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanska Krupa, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Voloder, un village de Croatie situé dans la municipalité de Popovača, comitat de Sisak-Moslavina.